Осипова, Таисия Васильевна (1927—2013) — советский и российский историк, , профессор.

Ранние годы 
Таисия Васильевна Осипова, урождённая Головина, родилась 8 ноября 1927 года в селе Шульгино Шульгинского района Тамбовской области.
Отец — Головин Василий Дмитриевич, мать — Головина Александра Ивановна.

В 1930 году семья переехала в Москву. Детство Таисии Васильевны проходило в районе современной станции метрополитена «Алексеевская». В начале Великой Отечественной войны Таисия Васильевна работала на оборонном заводе, участвовала в строительстве оборонительных сооружений на подступах к Москве.

В 1946 году поступила на исторический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В годы её учёбы там преподавали такие известные историки, как Б. Д. Греков, Е. В. Тарле, И. И. Минц, М. Н. Тихомиров, Б. А. Рыбаков и многие другие. Молодую студентку не могла не увлечь особая атмосфера, царившая в главном университете страны. Вся дальнейшая научно-творческая жизнь Таисии Васильевны была связана с историей. Успешно окончив университет, она поступила в аспирантуру.
В годы учёбы она познакомилась с Осиповым Борисом Сергеевичем, за которого в 1950 году вышла замуж. В ноябре 1952 года у супругов родился сын Виталий.

Сферой научных интересов Таисии Васильевны на десятилетия стала тема, связанная с ролью крестьянства в российской истории и его участие в Октябрьской революции и Гражданской войне.

Научная деятельность 
В 1964 году Осипова Т. В. защитила кандидатскую диссертацию «Массово-политическая работа в деревне в первый год социалистической революции».

С 1968 года Таисия Васильевна работала в Институте истории Академии наук СССР, в должности младшего научного сотрудника сектора Октябрьской революции и гражданской войны (рук. П. Н. Соболев).

В октябре 1976 года решением ВАК Совета министров СССР Осиповой Т. В. было присвоена ученая степень доктора исторических наук.

В 1985 году была издана её первая монография «Крестьянство Европейского Севера в период капитализма», написанная в соавторстве с П. А. Колесниковым.

В июле 1991 года Осиповой Т. В. было присвоено ученое звание профессора по специальности «История СССР».

С 1991 года начинается новый этап в жизни и деятельности профессора Осиповой. Оставив Институт истории Академии наук СССР, она становится преподавателем Московского педагогического университета (ныне — Московский государственный областной университет), где она не только читала лекции по отечественной истории и спецкурсы (один из них — «Крестьянство в революциях и Гражданской войне»), но и руководила научной работой аспирантов и докторантов. Под её руководством защитили кандидатские и докторские диссертации соискатели степеней не только Москвы, но и других городов. Востребованность её знаний и опыта была велика: она многократно выступала оппонентом на защитах кандидатских и докторских диссертаций, возглавляла Государственные экзаменационные комиссии в крупных институтах и университетах, редактировала сборники научных статей, монографии, разрабатывала учебно-методические пособия.

В 1993—2013 годах Т. В. Осипова трудилась в Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, где несколько лет являлась заведующей кафедрой Истории и социальных дисциплин. Благодаря её педагогическому таланту, творческим способностям и самоотдаче подготовлены сотни педагогов для школ Москвы и Московской области.

Таисия Васильевна была непременным участником десятков различных конференций: международных, всесоюзных, региональных. Она неоднократно входила в состав методических комиссий и жюри региональных олимпиад, конкурсов учителей истории на звание «Лучший учитель года». Её оценки были всегда объективны и доброжелательны.

Ею фактически была создана историческая школа научных кадров. Многие её ученики и единомышленники стали кандидатами и докторами исторических наук, профессорами. Среди них В. П. Григорьев, Н. Ф. Бугай, Э. Б. Ершова, Т. Г. Леонтьева, А. Н. Иоффе, И. Н. Лозбенев, В. Н. Романишина и другие.

Осипова Т. В. — автор более 70 научных публикаций и методических пособий по российской истории.

В 2001 году вышла в свет её монография «Российское крестьянство в революции и гражданской войне», которая до сегодняшнего дня востребована отечественными и зарубежными историками. Причиной тому не только обширная документальная база, основанная на материалах центральных и областных архивов, но и авторская концепция. Одной из первых Т. В. Осипова показала крестьянство активным участником Революции и Гражданской войны, сопротивлявшимся любой власти.

В 2003—2004 годах под редакцией Осиповой Т. В. было издано шесть выпусков иллюстрированного издания «Портретная галерея известных деятелей российской истории. XX век».

Профессор Осипова пользовалась неоспоримым авторитетом и уважением коллег. Её заслуги перед наукой и образованием России подтверждены различными благодарностями и наградами.

Скончалась Таисия Васильевна Осипова в Москве 1 апреля 2013 года.

Основные публикации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  № 8. С.3-9
  № 7. С. 10-15

Примечания